Renata Rakousko-Těšínská (Renata Maria Caroline Raineria Theresia Philomena Desideria Macaria; 2. ledna 1888, Pula) – 16. května 1935, Balice) byla členka těšínské větve Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská a kněžna Radziwiłł.

Rodina 
Byla dcerou arcivévody Karla Štěpána Rakousko-Těšínského a jeho manželky arcivévodkyně Marie Terezy Habsbursko-Lotrinské. Oba rodiče byli ve velké blízkosti s císařem Františkem Josefem I. Její otec byl bratrem královny Marie Kristýny Rakouské a její matka byla vnučkou císaře Leopolda II.

Manželství a děti 
Dne 15. ledna 1909 se v kapli na zámku Żywiec vdala za prince Hieronima Mikołaje Radziwiłła syna knížete Dominika Maria Radziwiłła a Dolores Maríe de Agramonte y Zayas-Bazán. Spolu měli šest dětí:
 Maria Teresa Radziwiłł (1910–1973)
 Dominik Rainer Radziwiłł (1911–1976), sňatek s princeznou Eugénií Řeckou a podruhé s Lidii Lacey Bloodgood
 Karol Jerome Radziwiłł (1912–2005), sňatek s Marií Luisou de Alvear y Quirno a podruhé s Marií Teresou Soto y Alderete
 Albert Radziwiłł (1914–1932)
 Eleonore Radziwiłł (* 1918), sňatek s hrabětem Benediktem Tyszkiewiczem a podruhé s Rogerem de Froidcourt
 Leon Jerome Radziwiłł (1922–1973)

Zemřela 16. května 1935 v Balicích.

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 2. ledna 1888 - 15. ledna 1909: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Renata Rakouská, princezna rakouská, prineczna uherská a česká
 15. ledna 1909 - 16. května 1935: Její císařská a královská Výsost kněžna Radziwiłł

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Radziwiłłové
Rakouské princezny
Narození v roce 1888
Narození 2. ledna
Narození v Pule
Úmrtí v roce 1935
Úmrtí 16. května
Ženy